Riff steht für:

 Riff (Geographie), ein geographisches Objekt in Gewässern
 Künstliches Riff, durch menschliche Eingriffe geschaffen
 Korallenriff, eine von Korallen aufgebaute Gesteinsformation in Gewässern
 Künstliches Korallenriff, ein künstliches Objekt im Wasser
 Riff (Musik), in der modernen Unterhaltungsmusik eine Phrase oder Akkordsequenz
 Riff (Band), ehemalige deutsche Rockband
 Riff (Bad Lausick), ein Kur- und Freizeitbad in Bad Lausick

Riff ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Adolf Riff (1850–1929), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Douglas Riff (* 1979), brasilianischer Paläontologe
 Jean-Noël Riff (* 1981), französischer Schachspieler
 Sepp Riff (1928–2000), österreichischer Kameramann und Fernsehproduzent

Die Abkürzung RIFF steht für:

 Resource Interchange File Format, ein Multimedia-Dateiformat von Microsoft
 Rome Independent Film Festival, ein italienisches Filmfestival

Siehe auch:

 Rif
 Ryff

Abkürzung